Финал Кубка европейских чемпионов 1981 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1980/81, 26-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 27 мая 1981 года, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В матче встретились английский «Ливерпуль» и испанский «Реал Мадрид».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1980/1981

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1981
Кубок европейских чемпионов
Май 1981 года
Лига чемпионов 1981
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по футболу во Франции
События 27 мая
Спорт во Франции в 1981 году
Спорт в Великобритании в 1981 году
Спорт в Испании в 1981 году